FTTR steht für:
 Fibre to the Room, Breitbandstandard gemäß ETSI ISG F5G bzw. ITU-T SG15
 Zouar Airport (ICAO-Code), Flughafen von Zouar, Provinz Tibesti, Tschad

Abkürzung